Какалоапан има више значења:

 Какалоапан, Сан Мигел Какалоапан (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Какалоапан (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику